Tomisław II, właściwie: książę Aimone Roberto Margherita Maria Giuseppe Torino di Savoia (ur. 9 marca 1900 w Turynie, zm. 29 stycznia 1948 w Buenos Aires) – włoski arystokrata, panujący przez dwa lata, w okresie II wojny światowej, w Chorwacji.

Był synem Emanuela Filiberta, drugiego diuka Aosty (syna króla Hiszpanii – Amadeusza I) oraz Heleny (córki Filipa Orleańskiego, hrabiego Paryża i Marii Izabeli Orleańskiej, infantki hiszpańskiej). Należał do dynastii sabaudzkiej, był prawnukiem króla Włoch – Wiktora Emanuela II.

1 lipca 1939 we Florencji ożenił się z księżniczką Ireną (1904–1974), córką króla Grecji – Konstantyna I i królowej Zofii Pruskiej. Z tego małżeństwa urodził się syn:
 Amadeusz, piąty diuk Aosty (1943–2021).

18 maja 1941 książę Aimone został proklamowany królem marionetkowego państwa chorwackiego, pod kontrolą Niemiec i Włoch; przyjął imię Tomisława II. Nigdy nie posiadał jednak realnej władzy – był właściwie figurantem. Abdykował 31 lipca 1943, po aresztowaniu Benito Mussoliniego na rozkaz króla Wiktora Emanuela III. Po śmierci brata Amadeusza, w marcu 1942 (w brytyjskim obozie jenieckim w Nairobi), odziedziczył tytuł diuka Aosty.

Jego pełny tytuł brzmiał: król Chorwacji, książę Bośni i Hercegowiny, wojewoda Dalmacji i Tuzli, diuk Aosty, książę Cisterny i Belriguardo, markiz Voghery, hrabia Ponderano.

Król służył w Regia Marina, gdzie dosłużył się stopnia wiceadmirała (Amiragglio di Squadra).

Odznaczenia 
 Order Annuncjaty w 1921
 Krzyż Wielki Orderu Świętych Maurycego i Łazarza
 Krzyż Wielki Orderu Karola I (Rumunia)

Rodowód

Przypisy 

Władcy Chorwacji
Aimone Sabaudzki-Aosta
Kawalerowie maltańscy
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Odznaczeni Orderem Świętych Maurycego i Łazarza
Odznaczeni Orderem Karola I
Włoscy admirałowie
Urodzeni w 1900
Zmarli w 1948
Władcy, którzy abdykowali
Ludzie urodzeni w Turynie